

Топонім 
 Кобринь (іноді Кобрин) — місто в Білорусі, Північній Волині.

Прізвище 

 Кобрин Володимир Борисович — російський історик, доктор історичних наук, професор.
 Кобрин Володимир Іванович — український юрист та перекладач, закатований з родиною НКВД.
 Кобрин Ігор Дмитрович — український кінорежисер, лауреат Шевченківської премії (1989).
 Кобрин Михайло Петрович — український богослов.